Яндыки:

 Яндыки — село в Лиманском районе Астраханской области России.
 Яндыки — железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги на линии Астрахань — Кизляр.